M.O.P. — американський реп-дует, повна назва Mash Out Posse. До гурту входять Billy Danze і Lil' Fame.

Дискографія

Посилання 

Музичні гурти Нью-Йорка
Реп-гурти США
Музичні колективи, що з'явились 1994
Засновані у США 1994